Ramon d'Abadal i Calderó (Vic, 1862 - Rupià, 1945), polític i advocat català.
 Ramon d'Abadal i de Vinyals (Vic, 1888 - Barcelona, 1970), historiador i polític català.